Татья́на Те́рехова: 
 Терехова, Татьяна Андреевна (род. 1992) — украинская теле- и радиоведущая, журналист.
 Терехова, Татьяна Геннадьевна (род. 1952) — балерина, балетный педагог.